Усть-Мана:

 Усть-Мана — посёлок в Красноярском крае у устья реки Маны;
 Усть-Мана — железнодорожная станция (ныне остановочный пункт) в Красноярском крае, на линии Енисей — Дивногорск. Несмотря на название, расположена не в Усть-Мане, а в Овсянке.